NoA (rođen Elvis Sršen, 31. kolovoz 1979.), hrvatski pjevač, multi-instrumentalist, aranžer, skladatelj, tekstopisac i glazbeni producent.

Životopis 
Elvis Sršen NoA je hrvatski pjevač, multi-instrumentalist, aranžer, skladatelj, tekstopisac i glazbeni producent.

Rođen je 31. kolovoza 1979. u Metkoviću i potječe iz glazbene obitelji tako da je njegov život prožet glazbom od malih nogu.

U osnovnoj školi osniva svoj prvi bend u kojem svira bubnjeve i odmah pokazuje interes za komponiranje.

U srednjoj školi se pridružuje bendu Kulturni Jogurt u kojem svira klavijature i pjeva glavni vokal.

Uglavnom samouk, bez stručne glazbene naobrazbe, istražuje razne glazbene pravce i premda je rock temelj ljubavi prema glazbi, najveću strast nalazi u otkrivanju funk, pop i soul glazbe te s bendom uživa u session svirkama i obradama sličnih izvođača. 

Sudjelovanje u raznim lokalnim festivalima i vrlo dobra interakcija s publikom potvrda je da je glazba jedino u čemu vidi svoju smisao postojanja te nakon te prve faze otkrivanja glazbenih pravaca i obrada počinje rad na  vlastitim pjesmama i snimati prve demosnimke. 

Bitan dio prvog albuma NoA komponira, snima i producira u svom vlastitom studiju. Veliku ulogu tu je odigrao njegov bliski prijatelj, ko-producent i bubnjar, Jan Ivelić (Waveform, TBF, Dino Dvornik, Oliver Dragojević). Uz talentiranog basistu Ante Jurinovića (Joe Zawinul, Karen Asatrian ) i gitaristu Mira Alduka (Waveform, Galeria, Dalmatino) počela je prva faza snimanja albuma u ljeto 2011. godine.

Nakon prvih nekoliko singlova, uslijedio je jedan od važnijih trenutaka u Noinoj karijeri koja je nakon toga krenula uzlazno. 

Nakon što je pjesmu “SVE ŠTO ŽELIM” u izvornoj verziji skladao na engleskom jeziku, NoA je došao na ideju da stupi u kontakt s bubnjarem svog idola PRINCE-a.

Michael Bland bio je aktivni član njegovog slavnog i nagrađivanog  sastava iz 90ih “New Power Generation” s kojim je snimio nekoliko najbitnijih albuma, ali i obišao svijet u sklopu masivnih turneja 90ih. 

Na bas gitari i klavijaturi pridruzili su se Sonny Thompson i Tommy Barbarella koji su također bili članovi PRINCE-ovog banda u isto vrijeme. 

Nakon toga uslijedio je odličan niz nastupa na festivalima počevši s pjesmom “BUDI TU” koja je izvedena premijerno na Zagrebačkom Festivalu 2015. godine a za koju je mastering radio Tony Gillis producent iz New Yorka koji je uz mnoge druge radio mastering i za albume PRINCE-a. 

Sljedeći singl je naslovna pjesma s albuma “ILUZIJA” na kojoj je NoA utkao svu raskoš svog talenta i uz potpis glazbe, teksta i prodkucije odsvirao je sve instrumente u pjesmi.

S pjesmom je debitirao na Splitskom festivalu na kojem je nastup ostao zapamćen po karaktereističnoj garderobi i scenskom nastupu kojeg je posvetio svom idolu PRINCE-u koji je tragično preminuo 21. travnja 2016.

Treća i ključna faza počinje duetom s jednom od najboljih pjevačica u Hrvatskoj, Porinom nagrađivanom Ivanom Kindl koja je sa svojim izuzetnim vokalom donijela novu dimenziju.

Pjesma “MI” je njegova najpoznatija pjesma do sada, a specifična je  po tome što je nastala u najtužnijem perioda njegovog života u kojem je izgubio svog oca, samo par mjeeci nakon što je svijet izgubio Prince-a.

Izvedena je premijerno na Zagrebačkom festivalu 2017. godine

Na istoj pjesmi NoA je započeo i autorsku suradnju sa splitskim glazbenikom i režiserom Vojanom Koceićem (Libar, Luky, Đubrivo) s kojim godinu kasnije dolazi i potvrda uspjeha nagradom za najbolji aranžman na Splitskom Festivalu za pjesmu “Moja”.

Nakon niza singlova i nastupa na festivalima 2019. je uslijedio duet “POGLED KAO PLAMEN” sa sjajnom Leom Mijatović koji je još jednom potvrdio raznovrsnost opusa s kojim NoA raspolaže, a pjesmu uspješno lansirao na radio stanice. 

Krajem 2019. godine svjetlo dana napokon je ugledao i dugoočekivani album prvijenac “ILUZIJA” s kojim NoA zatvara jedno poglavlje, a istodobno otvara novo jer novih pjesama ima već i skoro za novi album. 

Paralelno s radom na albumu NoA je u suradnji s Vandom Winter obradio veliki hit Dina Dvornika i Josipe Lisac “RUŠILA SAM MOSTOVE OD SNA” u sklopu kompilacije ”Zimzeleno, a novo – specijal Dino Dvornik” 

Jedan od jačih aduta ovog umjetnika svakako je njegov band FUNKBLASTERS kroz kojeg se godinama izmjenjuju neka od najjačih imena hrvatske klupske i studijske scene. 

Uz pjesme s albuma poznat je po vrhunskim pop, funk i rock obradama svojih uzora (Dino Dvornik, SongKillers, Oliver Mandić, Prince, Sting, Lenny Kravitz.)

.

Izvori

Vanjske poveznice
 https://www.instagram.com/elvis.srsen.noa/ Instagram
 https://www.facebook.com/elvis.srsen.noa Facebook
 https://www.youtube.com/user/elvis3108/ YouTube
 https://twitter.com/elvis_srsen_noa Twitter

 http://www.crorec.hr/crorec.hr/vijest.php?OBJECT_ID=702507 SUTRA NOA PREMIJERNO U SPLITU
 http://www.radiodalmacija.hr/rubrike/promocije/item/383-noa-stupa-na-scenu Noa stupa na scenu!
 http://delta-news.host56.com/2012/07/23/354/ Elvis Sršen Noa vraća funk ” 90-ih
 http://www.zbivanja.hr/?event=promocija-prvog-singla-i-spota-noa-ti-i-ja PROMOCIJA PRVOG SINGLA I SPOTA: NOA – TI i JA
 http://www.tulumarka.com/dogadjanje/13588/official-dino-dvornik-tribute-band-by-noa-amp-funk-blasters-15/ Official Dino Dvornik tribute band
 http://www.zbivanja.hr/?event=tribute-to-dino-dvornik-by-noa-funk-blasters-rakijarnica-kino-tesla&mnth=7&yr=2013 http://www.zbivanja.hr/?event=tribute-to-dino-dvornik-by-noa-funk-blasters-rakijarnica-kino-tesla&mnth=7&yr=2013
 http://allevents.in/Split/OFFICIAL-DINO-DVORNIK-TRIBUTE-BAND-by-NoA-and-FUNK-BLASTERS/194210104012208  OFFICIAL DINO DVORNIK TRIBUTE BAND by NoA & FUNK BLASTERS!!!
 http://www.muzika.hr/kalendar/dogadjanje/37783/dino-dvornik-tribute-band-by-noa-funk-blasters.aspx   
 http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/articleId/209139/Default.aspx

Hrvatski pjevači
Hrvatski skladatelji
Hrvatski tekstopisci
Hrvatski glazbeni producenti